Андре́й Ри́мша (Рымша; около 1550 — после 1595) — поэт-панегирист, писавший на старобелорусском и польском языках.

Биография 
Родился в селе Пенчин около города Барановичи в шляхетской семье. Где учился — неизвестно, но владел несколькими языками. Служил при дворе литовских магнатов Радзивиллов. С 1585 года жил в Вильно. 

Его перу принадлежит ряд эпиграмм (в том числе на герб канцлера Льва Сапеги) и отдельно изданный Иваном Фёдоровым в Остроге листок, содержащий двадцать двустиший «Которогося месяца што за старых веков деело короткое описание» (1581 год), кратко называемый «Хронологией», а также большая эпическая поэма «Декетерос акроама, или Десятилетняя повесть военных дел князя Христофора Радзивилла» (написана в 1582 году, издана в 1585 году), в которой весьма ощутимо влияние идей и творческих принципов позднего Ренессанса. Сохранился ряд его переводов с латинского языка.

Издания

Литература 
 Рымша А. На преславные а старовечные клейноты, или гербы, яновельможного пана, пана Лва Сапеги, подканцлерего Великого, князьства Литовского, Слонимского, Мяделского, Марковского и прочих старосты, епикграмма // Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI-XVIII стст. – Менск, 2011. — С. 53—54.

Ссылки 
 Александр Ильин. Пахомий Логофет, Дмитрий Траханиот, Андрей Римша — авторы «Повести временных лет»?
 Хронологія Андрія Римші

Поэты Великого княжества Литовского
Польские поэты